Lacus Clyne (ラクス・クライン Rakusu Kurain) es un personaje de ficción que aparece en las series de anime Gundam Seed y Gundam Seed Destiny. Es la hija del Presidente del Supremo Consejo PLANT, Siegel Clyne. Además es miembro del Comité Memorial PLANT, luego fue Líder de la Facción Clyne y finalmente se convierte en miembro del Supremo Consejo PLANT.

Identidad 
Ella es una popular cantante pop, que debido a constantes tensiones políticas se ve en la obligación de convertirse en la líder de la facción Clyne, convirtiéndose en uno de los ejes principales de la serie de anime Mobile Suit Gundam SEED.

Su nombre, "Lacus", es una transliteración de "lake" en latín. En Gundam SEED Destiny ella es mencionada como "La Reina Blanca" en el juego de ajedrez de Gilbert Durandal.

Papel en Gundam Seed 
Ella es la hija del líder de PLANT Siegel Clyne. Kira la rescata después de que su nave de civiles explota . Se cree que algunas veces tenga una personalidad extraña. Debido a su naturaleza caritativa ella ayuda como una especie de soporte mental a Kira. Ella se suponía que se casaría con Athrun Zala sin embargo esto se ve truncado debido a que ella siente algo hacia Kira Yamato. Después de que ella recibe las noticias de las heridas de Kira después de la batalla que tuvo con Athrun, lo alivia en su mansión en PLANT y le da el arma definitiva: el ZGMF-X10A Freedom Gundam.
Mediante avanza la serie vemos que los sentimientos de lacus hacia kira van creciendo a tal punto que en los capítulos finales de gundam seed le pide que regrese a salvo a su lado.

Personajes de Gundam
Cantantes ficticios
Mujeres guerreras ficticias
Personajes femeninos en anime y manga